Хя́мяляйнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хямяляйнен, Вениамин Анатольевич (род. 1949) — советский и российский учёный, доктор технических наук.
 Хямяляйнен, Евгения Ивановна (1882—1959) — карельская сказительница, рунопевец.
 Хямяляйнен, Калеви (1932—2005) — финский лыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Хямяляйнен, Каспер (род. 1986) — финский футболист.
 Хямяляйнен, Киёсти (род. 1945) — финский пилот ралли.
 Хямяляйнен, Пентти (1929—1984) — финский боксёр, олимпийский чемпион 1952 года.
 Хямяляйнен, Хелви (1907—1998) — финская писательница.
 Хямяляйнен, Эдуард Павлович (род. 1969) — советский, белорусский и финский легкоатлет-многоборец.
 Хямяляйнен, Эрик (род. 1965) — финский хоккеист.
 Хямяляйнен, Яана (в замужестве Яана Лаурикка) — финская кёрлингистка.

См. также 
 Хамалайнен, Бриан (род. 1989) — датский футболист